Камнеломка дернистая () — вид травянистых растений рода  семейства , распространённый в северной половине Евразии и Северной Америки.

Ботаническое описание 

Подушковидные многолетние травянистые растения, с бурыми остатками отмерших листьев у основания стеблей. Стебли красноватые, с опушением из головчатых волосков, 3—13 (20) см высотой. Прикорневые листья собраны в розетку, пальчато-лопастные, разделены на ⅓—½ на три узкие доли, клиновидно суженные в широкий черешок. Стеблевые — в числе 1—3, линейные, цельные или 3-раздельные.

Цветки крупные, одиночные или собраны по 2—3. Чашелистиков 5, тёмные, фиолетово-зелёные, с железистым опушением, продолговатые. Лепестков 5, зеленовато-белые или молочно-белые, узко-обратнояйцевидные, длиннее чашелистиков, 4—5 мм длиной. Тычинок 10. Плод — двугнёздная коробочка.

Значение и применение 
Летом поедается , но из-за малого распространения практического значения не имеет.

Охрана 
Вид внесён в Красные книги Финляндии и некоторых субъектов России: Камчатский край, Архангельская и Свердловская области (охраняется в заповеднике «Денежкин Камень», заказнике «Вижайские скалы»), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (Гыданский заповедник).

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Камнеломковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Кормовые растения северного оленя